Kleehof ist der Ortsname von

 Kleehof (Gerhardshofen), Ortsteil der Gemeinde Gerhardshofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kleehof (Ramsen), Ortsteil der Gemeinde Ramsen (Pfalz), Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Kleehof (Thiersheim), Ortsteil des Marktes Thiersheim, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

 Kleehof (Gemeinde Hofamt Priel), Ortschaft von Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kleehof (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde der Stadt Zwettl, Niederösterreich